Флаг «муниципального образования — Ры́бновский муниципальный район Рязанской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 мая 2010 года решением Рыбновской районной Думы № 334 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6250.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль древка которого — вертикальная полоса жёлтого цвета, шириной в 1/4 длины полотнища, с изображением в верхней части старинной зелёной княжеской шапки с чёрной опушкой, над которой жёлтое украшение („городок“) с красным самоцветным камнем. На остальной части полотнища воспроизведена композиция герба Рыбновского муниципального района в зелёном, голубом, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В скошенном зелёном и лазоревом (синем, голубом) поле поверх продольно рассечённой серебряной, зелёной и серебряной перевязи — червлёный (красный) тарч, накрытый серебряным мечом (в левую перевязь) накрест с расторгнутой посередине саблей с золотой рукоятью (в правую перевязь), острие которой опрокинуто; тарч сопровождён в зелёном поле тремя золотыми пчёлами (двумя и одной), а в лазоревом поле — серебряной подковой шипами вверх, из которой выходит золотой колос. В золотой вольной части со скруглённым углом — старинная зелёная княжеская шапка с чёрной собольей опушкой, над которой золотое украшение („городок“) с червлёным самоцветным камнем».

Обоснование символики 
Символика флага Рыбновского муниципального района воспроизводит символику герба муниципального образования — Рыбновский муниципальный район.

Две белые диагональные полосы, символизирующие железную дорогу, указывают на то, что районный центр — город Рыбное является крупным железнодорожным узлом.

Красный тарч (круглый воинский щит), покрытый серебряным русским мечом накрест с рассечённой (разъятой) серебряной татарской саблей с золотой рукоятью — знак того, что здесь в 1378 году произошла знаменитая битва на реке Воже, в которой русские полки разбили татарское войско.

Три золотые пчелы символизируют трудолюбие жителей района и служат напоминанием о находящемся здесь Всероссийском институте пчеловодства.

Серебряная подкова шипами вверх символизирует счастье и указывает на находящийся здесь Всероссийский институт коневодства.

Выходящий из подковы золотой колос — символ плодородия и знак развитого в районе земледелия и хлеборобства.

См. также

Примечания